Yonggang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yonggang-dong, Gyeongju, stadsdel i Gyeongju, Norra Gyeongsang, 
 Yonggang-dong, Seoul, stadsdel i Mapo-gu, Seoul,